Martinsmühle steht für:
 Neue Mühle (Erfurt)
 Mutterschieder Martinsmühle
Siehe auch:
 Märtensmühle